En Pologne, Lipie Góry peut désigner :

 Lipie Góry, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Lipie Góry, un village dans la voïvodie de Lubusz.